Алеш Валента (; 6 февраля 1973, Шумперк) — чешский фристайлист, выступал за сборную Чехии в конце 1990-х — середине 2000-х годов. Чемпион зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити по лыжной акробатике, победитель и призёр этапов Кубка мира, участник многих престижных международных соревнований.

Биография 
Алеш Валента родился 6 февраля 1973 года в городе Шумперке Оломоуцкого края Чехословакии. В детстве занимался гимнастикой, активно заниматься лыжным фристайлом начал в возрасте двадцати лет, проходил подготовку в спортивном клубе «Дукла» в городе Либерец.

Впервые заявил о себе в сезоне 1998 года, когда попал в основной состав чешской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Нагано — был близок к попаданию в число призёров в лыжной акробатике, заняв итоговое четвёртое место. В этот период к нему пришли первые призы на международных соревнованиях, в частности он двенадцать раз поднимался на пьедестал почёта этапов Кубка мира, в том числе на трёх этапах становился лучшим. Несколько раз участвовал в зачёте чемпионатов мира, но каждый раз останавливался в шаге от призовых мест.

Будучи одним из лидеров чешской команды по фристайлу, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити, причём на церемонии открытия нёс знамя своей страны. На фоне неудачного выступления предыдущего олимпийского чемпиона, американца Эрика Бергоуста, Валента сенсационно выиграл соревнования по акробатике, впервые исполнив тройное сальто с пятью винтами. По итогам сезона его признали лучшим спортсменом Чехии.

Став олимпийским чемпионом, Алеш Валента остался в основном составе чешской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2003 году он занял седьмое место на чемпионате мира и шестое место в общем зачёте Кубка мира. Успешно прошёл отбор на Олимпийские игры 2006 года в Турине, однако повторить успех четырёхлетней давности не смог, по сумме двух квалификационных прыжков расположился в итоговом протоколе лишь на двадцать первой позиции. В мае 2007 года в связи с травмами спины и коленей объявил о завершении карьеры профессионального спортсмена.

После завершения спортивной карьеры работал ведущим спортивных программ на Чешском телевидении и радио. Участвовал в международных соревнованиях по фристайлу в качестве судьи. Владеет собственным парком для лыжной акробатики в городе Шиты. Женат, есть двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Aleš Valenta , fis-ski.com 

Фристайлисты Чехии
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Олимпийские чемпионы от Чехии
Олимпийские чемпионы по фристайлу